El Día Mundial del Veganismo es un evento anual que veganos de todo el orbe celebran el 1 de noviembre.

Louise Wallis, en 1994, entonces Presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido, instauró esta celebración, con motivo del 50° aniversario de la fundación de esta organización. En la actualidad, veganos de todo el globo terráqueo celebran este día como fecha de difusión de respeto a los animales.

Véase también  
 Donald Watson
 Día mundial del vegetarianismo

Enlaces externos 
 Actividades organizadas por Equanimal, en colaboración con otros grupos y asociaciones
 The Vegan Society UK (en inglés)

 
Veganismo
Celebraciones del día
Introducciones de 1944